Лос Кумарос има више значења:

 Лос Кумарос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Кумарос (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Кумарос, Естабло Сан Франсиско (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Кумарос (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику